Smoot steht für:
 Smoot, eine Maßeinheit

Smoot ist der Familienname folgender Personen:
 Clement Smoot (1884–1963), US-amerikanischer Golfer
 George Smoot (* 1945), US-amerikanischer Astrophysiker
 Reed Smoot (1862–1941), US-amerikanischer Politiker
 Reed Smoot (* 1947), US-amerikanischer Kameramann 

Sonstiges:
 Smoot Rock, Felsvorsprung im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Smoots